Paul Piché ist der Name folgender Personen:

* Paul Piché (Bischof) (1909–1992), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mackenzie-Fort Smith
 Paul Piché (Sänger) (* 1953), französischsprachiger kanadischer Sänger und Politiker